USS Duluth je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Duluth (CL-87) 
 USS Duluth (LPD-6)

Duluth